Bumm ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bumm (1849–1903), Psychiater in München 
 Ernst Bumm (1858–1925), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Franz Bumm (1861–1942), deutscher Jurist und Präsident des Reichsgesundheitsamtes in Berlin
 Karl von Bumm (1851–1909), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Bum